Jack Sock era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Juan Mónaco con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (semifinale)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Feliciano López (semifinale)
  Jack Sock (finale)

 Sam Querrey (quarti di finale)
 Steve Johnson (primo turno)
 Marcos Baghdatis (quarti di finale)
 Paolo Lorenzi (primo turno)

Wild card 

  Tommy Paul (secondo turno)
  Tim Smyczek (quarti di finale)

 Frances Tiafoe (primo turno)

Qualificati 

  Matthew Barton (secondo turno)
  Carlos Berlocq (primo turno)

 Nicolás Kicker (primo turno)
 Miša Zverev (primo turno)

Lucky loser 
  Reilly Opelka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2016
ATP World Tour 2016